Polskie pułki piechoty:
 97 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 97 Pułk Piechoty (LWP) – pułk piechoty z 30 DP

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 97 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883-1918) – Küstenländisch-krainerisches Infanterieregiment Nr. 97

Niemieckie pułki piechoty:
 97 Pułk Piechoty (1 Górnoreński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego